SOS (noodsignaal), internationaal noodsignaal

Organisaties en bedrijven
 SOS International, een in Nederland gevestigd alarmcentrale voor verzekeraars, banken en andere bedrijven
 International SOS, een internationaal bedrijf dat diensten levert op het gebied van beveiliging en medische verzorging
 Sensoor, voorheen SOS Telefonische Hulpdienst, een telefonische hulpdienst voor mensen in geestelijke of maatschappelijke nood
 SOS Kinderdorpen, een kinderhulporganisatie
 SOS (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 Platform Signalering Onjuist Spatiegebruik

Muziek
 SOS (ABBA), een hit van ABBA
 SOS (Avicii), postuum uitgebracht nummer, ingezongen door Aloe Blacc
 SOS (Rihanna), een hit van Rihanna
 SOS (Millencolin), een album van de Zweedse band Millencolin

Afkortingen
 SOS, ISO-code voor Somalische shilling
 Seeds of Success, een natuurbeschermingsproject dat is gericht op het verzamelen en bewaren van zaden van planten uit de Verenigde Staten
 Snelheids Onderschrijdings Systeem, een systeem gebruikt in DVM-systemen
 Sos, een in Vlaanderen gebruikelijke (pejoratieve) bijnaam voor een socialist (meervoud: sossen)
 Sos, een benaming voor cocaïne

Overig
 SOS Piet, Vlaams televisieprogramma
 Sos (Lot-et-Garonne), een gemeente in Frankrijk